Luca Dalla Vecchia – cestista italiano
 Roberto Dalla Vecchia – cestista italiano
 Roberto Dalla Vecchia – musicista italiano
 Wolfango Dalla Vecchia (1923-1994) – compositore,  organista e didatta italiano.

Pagine correlate 

Della Vecchia